Relativita může nabývat více významů:

fyzika
 Teorie relativity – slavná Einsteinova teorie, na jejímž základě vznikla relativistická fyzika
 Obecná teorie relativity
 Speciální teorie relativity
 Relativita pohybu
 Relativita současnosti

umění
 Relativita (M. C. Escher) – litografie nizozemského umělce M. C. Eschera

Související články 
 Princip relativity